Espe kan referere til følgende:

 Espe – en by og et ejerlav i Espe Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Espe Hovedgård – et ejerlav, en hovedgård og gods i Boeslunde Sogn, Slagelse Kommune
 European Society for Paediatric Endocrinology – et videnskabeligt selskab for pædiatrisk endikronologi